Die Gattung Parabuthus umfasst 33 Skorpionarten, die vorwiegend in Afrika beheimatet sind.
Die meisten Vertreter bevorzugen trockene Lebensräume, wie Wüsten und Steppen, mit starken Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht.

Verbreitung 
Das Verbreitungsgebiet der Tiere ist Afrika, südlich der Sahara und die südwestliche arabische Halbinsel, am Roten Meer entlang von Jeddah bis zum Jemen. Die Verbreitung in Zentral- und Westafrika ist nicht eindeutig geklärt.

Phylogenetik 
Das folgende Kladogramm stellt die Beziehungen zwischen 27 verschiedenen Parabuthus-Arten anhand der Analysen von Prendini & Esposito (2010) dar. Neuere Arten wurde nicht in die Untersuchungen mit einbezogen, so dass ihre Stellung in diesem System unklar ist (bezieht sich auf Parabuthus cimrmani, Parabuthus eritreaensis, Parabuthus truculentus und Parabuthus zavattarii).

Arten und Unterarten

Weblinks 

 Arten der Gattung Parabuthus

Einzelnachweise 

Buthidae (Familie)
Buthidae